Friedrich Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Oppermann (1800–1883), deutscher Geograph und Pädagoge siehe Michael Friedrich Oppermann
 Friedrich Oppermann-Busse (1835–1898), deutscher Reeder und Begründer der deutschen Hochseefischerei, siehe Friedrich Busse (Reeder)